Martin Stephan ist der Name folgender Personen:

* Martin Stephan (Geistlicher) (1777–1846), deutsch-US-amerikanischer Geistlicher
 Martin Stephan (Schriftsteller) (* 1945), deutscher Schriftsteller
 Martin Stephan (Organist) (* 1952), deutscher Organist